Silvinho est un diminutif du prénom portugais Silvio. Il peut désigner :
 Silvinho (1958-), Silvio Paiva, footballeur brésilien ;
 Silvinho (1977-), Sílvio José Canuto, footballeur brésilien ;
 Sylvinho (1974-), Sylvio Mendes Campos Júnior, footballeur et entraîneur de football brésilien.